Prozess steht für:
 Prozess, ein gerichteter Ablauf eines Geschehens
 Prozess (Informatik), ein von einem Computerprogramm gesteuerter Informationsverarbeitungsvorgang
 Prozess (Recht), ein streitiges Verfahren vor Gericht
 Prozess (Technik), Gesamtheit der Vorgänge in einer technischen Anlage
 Halbleitertechnik z. B. Lithographie, Beschichtung usw.
 Wärme-Kraft-Prozess
 Thermodynamischer Prozess
 chemischer Reaktionsvorgang, der Ablauf einer chemischen Reaktion
 in Unternehmen oder Behörden:
 Arbeitsprozess (Betriebswirtschaft), die Kombination von Arbeit und Betriebsmitteln
 Führungsprozess, von einer Führungskraft wiederholt einzusetzende Menschenführung
 Geschäftsprozess, dient der Erfüllung der Unternehmensziele
 Kernprozess, dient der Wertschöpfung
 Managementprozess, dient der Strukturierung der organisatorischen Rollen und deren Aufgaben
 Produktionsprozess, dient der Herstellung von Produkten oder Dienstleistungen;

Der Prozess steht für:
 Der Process (1925), Roman von Franz Kafka

Adaptionen des Kafka-Romans:
 Der Prozess (Oper) von Gottfried von Einem (1953)
 Der Prozeß (1962), Film von Orson Welles
 Der Prozeß (1993), Film von David Hugh Jones

Weitere Filme:
 Der Prozeß (1948), österreichischer Spielfilm von Georg Wilhelm Pabst
 Der Prozeß (1984), von 1975 bis 1981 gedrehte dreiteilige Filmdokumentation (1984) zum Majdanek-Prozess 
 Teil 2 des Fernsehfilms Contergan (2007), siehe Contergan (Film)#Zweiter Teil: Der Prozess
 eine Filmdokumentation von Gerald Igor Hauzenberger (2011), siehe Wiener Neustädter Tierschützerprozess#Filmische Aufarbeitung
 Praxis mit Meerblick – Der Prozess, deutscher Fernsehfilm von Sibylle Tafel (2018)

Siehe auch:

 Process
 Geschäftsprozess
 Pflegeprozess
 Stochastischer Prozess